

Toponyme
 Navailles, une ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Navailles-Angos ;
 Navailles-Angos, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Sault-de-Navailles, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme